Англи́йская то́нна, также дли́нная то́нна () — название единицы измерения массы, которая в английской системе мер называется «тонна», используемое для того, чтобы отличить её от других единиц с тем же названием (в других системах мер).

1 английская тонна = 20 длинным хандредвейтам = 2240 торговым фунтам = точно 1016,0469088 килограммам.

Английская тонна использовалась в Великобритании и странах Содружества наций. Она была заменена метрической тонной после официального перехода на метрическую систему. Кроме того, английская (или длинная) тонна ограниченно используется в США, в основном для измерения водоизмещения судов. Стандартной тонной в США является короткая тонна. Обе единицы определены как 20 хандредвейтов, однако определения хандредвейтов в английской и американской системах мер различаются.

В английском языке написание слова, обозначающего традиционную тонну (), отличается от написания слова, обозначающего метрическую тонну ().

Длинная тонна ≈ массе 1 м³ морской воды ≈ 1015−1020 кг.

См. также 
 Американская тонна
 Тонна
 Фрахтовая тонна
 Английская система мер

Английская система мер‎
Единицы измерения массы